Fenger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Emil Fenger (1814–1884), dänischer Finanzminister
 Christian Fenger (1840–1902), dänischer Pathologe, Chirurg und Hochschullehrer  (Fenger-Plastik)
 Hermann Fenger, Rechtsanwalt und Autor (Medizinrecht) 
 Johan Fenger-Krog (1865–1942), norwegisch-schwedischer Industrieller
 Mads Fenger (* 1990), dänischer Fußballspieler
 Peter Michael Fenger (* 1962), dänischer Handballspieler

Siehe auch:
 Fanger
 Fänger